Parisien betekent inwoner van Parijs.
Parisien als naam kan verwijzen naar:
 Le Parisien, krant uit die plaats (1944-1986: "Le Parisien libéré")
 Cinema Parisien, bioscopen in Rotterdam (1908 - 1922) en Amsterdam (1910 - 1987)

Personen met de achternaam Parisien:
 Émile Parisien, Frans musicus (*1982)
 François Parisien, Frans wielrenner (*1982)